Юрій Іванович Гольшанський — князь дубровицький (1505—1536), степанський (1505—1511) і гольшанський (1511—1536)
 Юрій Олександрович Гольшанський — київський воєвода
 Юрій Семенович Гольшанський — князь дубровицький (1440—1457)

Див. також 
 Гольшанський

Гольшанські